EuroStars European Championship jest pasem mistrzowskim francuskiej federacji wrestlingu EuroStars. 19 grudnia 2009 wypożyczono go jednak polskiej federacji Total Blast Wrestling. Aktualnym posiadaczem pasa jest Cybernic Machine, który odebrał go 5 czerwca 2010, na gali Back to the Core, dotychczasowemu posiadaczowi, Bernardowi Vandamme’owi.

Historia 
Pas utworzono 16 maja 2003 i od razu, bez organizowania walki, przyznano Vandamme’owi. Pierwsze starcie o tytuł miało miejsce dopiero po ponad pół roku. 25 stycznia 2004 dotychczasowy mistrz zmierzył się w Eindhoven z Cybernic Machinem, pokonując go. Vandamme bronił go potem jeszcze dwukrotnie: 25 września 2004 (przeciwko Bad Maskowi) i 6 listopada 2004 (przeciwko Red Devilowi). Pas zmienił właściciela dopiero 14 listopada 2004 - po trwającej 16 min. 50 s. walce Vandamme'a pokonał Erik Isaksen. Isaksen obronił pas 8 stycznia 2005 w walce przeciwko Robbiemu Brookside’owi, po czym zrezygnował z jego posiadania 8 kwietnia tego samego roku. Tytuł ponownie przekazano Vandamme’owi. Ten stracił go 2 grudnia 2006, po trzech udanych obronach, na rzecz Starbucka. The Canadian Rebel obronił pas dwa razy (w walkach z Bjørnem Semem i Michaelem Kovacem), po czym stracił go 17 lutego 2007 na rzecz Bernarda Vandamme'a. Vandamme stracił go później ponownie na rzecz Canadian Rebel'a (16 stycznia 2009), jednak odzyskał tytuł już następnego dnia i zachował go do 5 czerwca 2010, kiedy to przegrał walkę z Cybernic Machine'em. W międzyczasie pas wypożyczono TBW i od tej pory walki o niego odbywają się na galach tej federacji.

Posiadacze

Rekordy

Najdłuższe jednorazowe posiadanie pasa 
Kursywą zaznaczono obecnego posiadacza.

Najdłuższe łączne posiadanie pasa

Linki zewnętrzne 
Informacje o pasie

Tytuły mistrzowskie w wrestlingu
Wrestling w Polsce